Влади́мир Но́виков:
 
 Новиков, Владимир Васильевич (род. 1951) — российский актёр.
 Новиков, Владимир Дмитриевич (1937—1980) — советский ватерполист.
 Новиков, Владимир Иванович (род. 1948) — российский филолог, педагог, литературный критик и прозаик, колумнист.
 
 Новиков, Владимир Корнеевич (1898—1968) — учёный-ветеринар, директор научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства.
 
 Новиков, Владимир Николаевич (1907—2000) — советский государственный партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Новиков, Владимир Сергеевич (1940—2016) — российский ботаник, директор Ботанического сада МГУ им. Ломоносова.
 Новиков, Владимир Степанович (1922—1999) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Владимир Яковлевич (1944—2004) — депутат Верховной Рады Украины I созыва.